Кирингваро има више значења:

 Кирингваро (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кирингваро, Сан Симон Кирингваро (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику